Зи́мен (, , ) — фамилия и топоним.

Фамилия 
 Зимен, Рико (род. 1962) — швейцарский кёрлингист.

Топоним 
 Зимен — село в Бургасской области Болгарии.